Wymysły peut désigner :

Toponymie
 :
dans la voïvodie de Mazovie
 Wymysły, village du powiat de Maków
 Wymysły, village du powiat de Nowy Dwór Mazowiecki 
 Wymysły, village du powiat de Sokołów
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Wymysły, village du powiat de Mrągowo